

Localidades

Ashford (Alabama)
Ashford (Washington)
Ashford (Connecticut)

Ashford (Kent)

Outros
Alexia Ashford
Alfred Ashford
Ashford (cigarro)

Desambiguação